

Animazione
Hellboy - La spada maledetta (Hellboy: Sword of Storms) – film d'animazione del 2006
Hellboy - Fiumi di sangue (Hellboy: Blood and Iron) – film d'animazione del 2007

Cinema
Hellboy – film del 2004 diretto da Guillermo Del Toro
Hellboy: The Golden Army (Hellboy II: The Golden Army) – film del 2008 diretto da Guillermo Del Toro
Hellboy – film del 2019 diretto da Neil Marshall

Fumetti
Hellboy – personaggio immaginario creato da Mike Mignola
Hellboy – testata fumettistica dedicata al personaggio

Videogiochi 

 Hellboy: Asylum Seeker – per PlayStation del 2004
 Hellboy: The Science of Evil – videogioco del 2008

Altro 
Hellboy – album di Lil Peep del 2016